Plac Grunwaldzki:
 Plac Grunwaldzki w Bytomiu
 Plac Grunwaldzki w Gdyni
 Plac Grunwaldzki w Katowicach
 Plac Grunwaldzki w Szczecinie
 Plac Grunwaldzki w Warszawie
 Plac Grunwaldzki we Wrocławiu
 Plac Grunwaldzki w Żywcu

Zobacz też
 Osiedle Grunwaldzkie
 Ulica Grunwaldzka
 Most Grunwaldzki

Grunwaldzki